C12H10O2 – formula molecolare del 4,4'-bifenolo
C12H10O2 – formula molecolare dell'acido 1-naftilacetico

Formule molecolari